Synagoga w Otwocku (przy ul. Wąskiej)
 Synagoga w Otwocku (przy ul. Górnej)